Riopretense – abitanti di Dores do Rio Preto
Riopretense – abitanti di Rio Preto da Eva
Riopretense – abitanti di Rio Preto
Riopretense – abitanti di São José do Rio Preto